Андре́й Звя́гинцев:
 Звягинцев, Андрей Николаевич (род. 1969) — советский и российский офицер, водолазный специалист, Герой Российской Федерации.
 Звягинцев, Андрей Петрович (род. 1964) — российский кинорежиссёр, сценарист.